Plaats in Indonesië
 Jemur (Kebumen), een plaats in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java
 Jemur (Pejagoan), een plaats in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java